Didrik Solli-Tangen – cantante norvegese
 Jan Tangen – calciatore norvegese
 Rune Tangen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese